Massinesi – abitanti di Massina
Massinesi – abitanti di Massino Visconti